Billy Magnussen (1985) – attore statunitense
Bjørn Magnussen (1998) – pattinatore norvegese
Frantz Magnussen (1892-1963) – calciatore norvegese
James Magnussen (1991) – nuotatore australiano
Jan Magnussen (1973) – ex pilota di Formula 1 danese
Karen Magnussen (1952) – ex pattinatrice artistica su ghiaccio canadese
Kevin Magnussen (1992) – pilota automobilistico danese, figlio di Jan